Nieuw-Zeeland:
Linwood (Canterbury)

Verenigd Koninkrijk:
Linwood (Lincolnshire)
Linwood (Schotland)

Verenigde Staten:
Linwood (Kansas)
Linwood (Michigan)
Linwood (Nebraska)
Linwood (New Jersey)
Linwood (Pennsylvania)